Lac Archambault peut se référer à:

Toponymes 
Lac Archambault (Saint-Donat), lac de Saint-Donat (municipalité), Matawinie, Lanaudière, Québec.
Lac Archambault, lac de La Minerve (Québec) (municipalité), Les Laurentides, Laurentides, Québec.
Lac Archambault, lac de Lac-Nilgaut (territoire non organisé), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais, Québec.
Lac Archambault, lac de Rivière-Koksoak (territoire non organisé), Nord-du-Québec, Québec.
Lac Archambault (Lac-Jacques-Cartier), lac du Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé),	La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.
Lac Michel-Archambault, lac de Sainte-Béatrix (municipalité), Matawinie, Lanaudière, Québec.